Соња Кнежевић Неимаревић (Београд, 30. април 1958) југословенска и српска је филмска и позоришна глумица. Дипломирала глуму 1978. године на ФДУ у класи професора Миње Дедића.  Глумила је у позоришту "Бошко Буха" и Београдском драмском позоришту, а члан је Народног позоришта.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1970
!1980
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|0
|4
|0
|1
|1
|6
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|1
|2
|2
|0
|0
|5
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|1
|0
|4
|2
|7
|-
! style="text-align:left;" | ТВ кратки филм
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|8
|2
|5
|3
|19
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970-е
|-
| 1973. || Они лепи рођендани (ТВ филм)|| /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1980. || Интереси (ТВ кратки филм) || Бисерка
|-
| 1982. || Живети као сав нормалан свет || /
|-
| 1983. || Степенице за небо || Власта
|-
| 1985. || Звезде на челу (ТВ филм) || /
|-
| 1987. || Увек спремне жене || Пацијенткиња
|-
| 1987. || Преполовљени || /
|-
| 1989. || Урош блесави || Росина мајка
|-
| 1989. || Рођаци из Лазина (ТВ серија) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1995. || Све ће то народ позлатити (ТВ филм) || /
|-
| 1998. || Свирач (ТВ филм) || Милунова жена(као Соња Неимаревић)
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2006. || Љубав, навика, паника (ТВ серија) || Продавачица / Госпођа
|-
| 2006 2007. || Агенција за СИС (ТВ серија) || Веселинка
|-
| 2007 2008. || Љубав и мржња (ТВ серија) || Слушкиња Ружа
|-
| 2009. || Рањени орао (ТВ серија) || /
|-
| 2009. || Кад на врби роди грожђе (ТВ серија) || Шукрија
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2010. || Мирис кише на Балкану (ТВ серија) || Комшиница из Сарајева
|-
| 2014. || Пети лептир || Станка
|-
| 2017. || Синђелићи (ТВ серија) || Ангелина
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2020-е
|-
| 2021. || Колегинице (ТВ серија) || Рајка
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1958.
Српске глумице
Југословенски глумци
Глумци из Београда
Глумци и глумице Народног позоришта у Београду
Биографије живих особа